Il vecchio e il mare – romanzo breve dello scrittore americano Ernest Hemingway
 Il vecchio e il mare – film del 1958 diretto da John Sturges
 Il vecchio e il mare – cortometraggio d'animazione del 1999 diretto da Aleksandr Konstantinovič Petrov